Об'єкти NGC
Терези (сузір'я)
Галактики